

Persone
 Andrei Radu (1996) – calciatore rumeno
 Cosmin Radu (1981) – pallanuotista rumeno
 Elena Radu (1975) – ex canoista rumena
 Florian Radu (1920-1991) – calciatore e allenatore rumeno
 Ioana Radu, pseudonimo di Eugenia (Jana) Braia, coniugata Rădescu (1917-1990) – cantante rumena
 Ionuț Radu (1997) – calciatore rumeno
 Laura Radu, propr. Laura Nacu, coniugata Radu (1982) – cestista rumena
 Marin Radu (1956) – ex calciatore rumeno
 Mihnea III Radu, detto Goian bey (...-1660) – voivoda (principe) di Valacchia
 Sabina Radu (1989) – calciatrice e giocatrice di calcio a 5 rumena
 Sergiu Radu (1977) – ex calciatore rumeno
 Ștefan Radu (1986) – calciatore rumeno
 Tarhuna-Radu, o Tarhundaradu o anche Tarhundandaru) (...-post 1360 a.C.) – sovrano del regno di Arzawa
 Pyama-Radu (XIV secolo a.C.-post 1280 a.C.) – principe arzawa

Altro
 Radu – variante rumena del nome Radko

Pagine correlate
 Marius Radu